Kisar ist:

 eine austronesische Sprache, siehe Meher
 eine Insel bei Timor, siehe Kisar (Indonesien)
 ein Ort in Ungarn, siehe Kisar (Ungarn)